

Biografia 
L'arciduchessa entrò in un convento come suora e vi morì all'età di 66 anni.

Ascendenza

Bibliografia 
 Constantin Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich, Vienna, 1861, Vol. VII, p. 14 (versione online)

Altri progetti 

Margherita
Margherita